Girardville – comune del Canada in Québec
Girardville – comune degli Stati Uniti in Pennsylvania